Zöggeler oder Zoeggeler ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Zöggeler (* 1974), italienischer Rodler
 Nina Zöggeler (* 2001), italienische Rennrodlerin
 Oswald Zoeggeler (* 1944), Südtiroler Architekt